Логошур — топоним в Удмуртии:
 Логошур — бывшая деревня в Увинском районе;
 Логошур — деревня в Ярском районе.